Алекса́ндр Васи́льевич Ша́хов (1909—1985) — контрразведчик, начальник 5-го отдела Главного экономического управления (ГЭУ) НКВД СССР, полковник (1945).

Биография 
Родился в украинской семье слесаря. В ВКП(б) с сентября 1928 (член ВЛКСМ с 1925 по 1928). Образование получил в Харьковском авиационном институте, где учился с сентября 1931 по декабрь 1936.

Модельщик на металлургическом заводе в Краматорске с сентября 1926 по сентябрь 1931. Мастер цеха на заводе № 35 в Смоленске с декабря 1936 по май 1937. Старший мастер цеха на том же заводе с мая по ноябрь 1937. Секретарь парткома этого завода с ноября 1937 по июль 1938.

Курсант Центральной школы НКВД СССР с июля 1938 по 1939. Заместитель начальника 2-го отдела ГЭУ НКВД СССР по 3 августа 1939. Начальник 5-го отдела ГЭУ НКВД СССР с 3 августа 1939 по 26 февраля 1941. Заместитель начальника Особого отдела 32-й армии с начала Великой Отечественной войны и до октября 1941. Заместитель начальника Особого отдела 59-й армии с октября 1941 по 19 сентября 1942. Заместитель начальника Особого отдела 34-й армии с ноября 1942 по апрель 1943. Заместитель начальника Отдела контрразведки (ОКР) СМЕРШ 34-й армии с апреля по июль 1943. Заместитель начальника ОКР СМЕРШ 61-й армии с июля по декабрь 1943. Начальник ОКР НКВД—МВД БССР с декабря 1943 по 18 мая 1946. Начальник ОКР Особого дорожно-строительного корпуса МВД с 18 мая 1946 по 15 августа 1947. Заместитель начальника ОКР МВД СССР с 15 августа 1947 по август 1949. Начальник Управления МВД Алтайского края с августа 1949 по 8 сентября 1950. Начальник деревообделочного комбината Управления строительства № 560 и ИТЛ МВД с января 1951 по февраль 1953. Начальник деревообделочного комбината № 7 МВД с февраля 1953 (упоминается в июле 1954).

Звания 
 старший лейтенант ГБ, 07.06.1939;
 капитан ГБ;
 подполковник ГБ, 11.02.1943;
 полковник ГБ, 11.10.1945.

Награды 
 Знак «Заслуженный работник НКВД», 27.04.1940;
 3 ордена Красной Звезды;
 5 медалей.

Литература 
 А. В. Шахов  // Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934—1941: Справочник  / О-во «Мемориал» и др.; Под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского — М.: Звенья, 1999. — 504 с. — ISBN 5-7870-0032-3
 Кокурин А. И. НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939—1956).

Примечания

Ссылки 
 Персональный список 

Сотрудники НКВД